El Pino steht für:

 El Pino, Parroquia in der Gemeinde Aller, Spanien
 El Pino de la Virgen, Kanarische Kiefer in der Gemeinde El Paso auf La Palma

Siehe auch:
 O Pino, Municipio, Parroquia und Ort in der Provinz A Coruña, Spanien